Il Campionato argentino di rugby a 15 1955 è stato vinto dalla selezione della Capital che ha battuto in finale la selezione della Provincia di Buenos Aires.

Fu campionato che soffrì di grosse difficoltà organizzative, a causa della situazione politica con la deposizione di Juan Domingo Perón, avvenuta con il colpo di Stato del 19 settembre.

Non si iscrisse la selezione del Río Paranà, mentre la selezione di San Juan diede forfait nei quarti di finale, dopo che la partita in programma il 19 settembre era stata rinvita per i motivi sopracitati e San Juan non accettò di giocare il 2 ottobre.

Tabellone

Eliminatorie

Finale

Collegamenti esterni